

Geografia 
 Tricarico – comune italiano della provincia di Matera

Musica 
 Tricarico – album di Tricarico del 2002

Persone
 Andrea Tricarico – calciatore italiano
 Antonio Tricarico – calciatore italiano
 Fabio Tricarico – calciatore italiano
 Francesco Maria Tricarico – cantautore italiano
 Giuseppe Tricarico – compositore italiano 
 Leonardo Tricarico – militare italiano
 Marco Tricarico – schermidore italiano
 Marianna Tricarico – schermitrice italiana